yg – simbolo dello yoctogrammo, il quadrilionesimo (0,000 000 000 000 000 000 000 001) di grammo
 Yg – simbolo dello yottagrammo, il quadrilione (1 000 000 000 000 000 000 000 000) di grammi
 YG – rapper statunitense
 YG Entertainment – etichetta discografica sudcoreana